Richard Wright (Ipswich, 1977. november 5. –) angol válogatott labdarúgó, kapus.

Pályafutása

Statisztika 
2011. január 3. szerint

Sikerek 
Ipswich Town
Másodosztály Play-off győztes (1): 2000

Arsenal
Premier League bajnok (1): 2001–2002
FA-kupa győztes (1): 2001–2002

Fordítás

Külső hivatkozások 
transfermarkt profil
Manchester City hivatalos oldalán

1977-ben született személyek
Élő személyek
Angol labdarúgók
Labdarúgókapusok
A Manchester City labdarúgói
Az Ipswich Town labdarúgói
Az Arsenal labdarúgói
Az Everton labdarúgói
A West Ham labdarúgói
A Southampton labdarúgói
A Sheffield United labdarúgói
A Preston North End labdarúgói
FA-kupa győztes labdarúgók